Bas (av grekiska ba'sis, grund, något man står eller går på ). Detta bas är även ursprung till verbet basera och adjektivet basal.

Bas i betydelser som avser "låg" (ej hög), kommer av italienskans basso: låg (från grekiska, sedan latin bassus)

Bas eller BAS kan syfta på:

 .BAS eller .bas – filändelse för ett program skrivet i BASIC, se Lista över filändelser
 BAS – en akutmottagning för patienter med missbruksproblematik i Stockholm, se Beroendeakuten
 BAS – Storbritanniens nationella institut för forskning i Antarktis, se British Antarctic Survey
 BAS-kontoplan – en kontoplan för bokföring
 Bas – en av kontakterna på en bipolär transistor
 Bas – ett rundningsmärke på spelplanen inom baseboll
 Bas – en server med programvara för en elektronisk anslagstavla, se Bulletin board system
 Bas – en avskild del som finns underst på en byggnadsdel, se sockel
 Bas och överbyggnad – ett begrepp inom marxistisk teori
 Bas 60 – ett flygbassystem för det svenska flygvapnet
 Bas 90 – ett flygbassystem för det svenska flygvapnet
 Databas – en samling information
 Flygbas – en anläggning för flygplan, helikoptrar och luftballonger
 Militärbas – en militär installation som inhyser militärer, fordon och materiel till dessa
 Rymdbas – en plats där raketer och rymdfarkoster sänds ut i rymden
 Sant Esteve d'en Bas – en ort i provinsen Província de Girona i Spanien
 Bas-et-Lezat, kommun, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrike
 Bas-en-Basset, kommun, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrike

Inom musik och ljudlära 
 Basstämma – en låg stämma i sång eller musik
 Basinstrument – ett musikinstrument i basläge
 Bas – ett stort stråkinstrument, se kontrabas
 Bas – ett elförstärkt stränginstrument, se elbas
 Bas – det största av bleckblåsinstrumenten, se bastuba
 Basregistret – det lägsta tonregistret, under ca 200 Hz (ej exakt definierat), se basinstrument
 Prefixet bas- i betydelsen låg, ex. basklav

Inom matematik 
 Bas – ett tal som definierar ett positionssystem, se talbas
 Bas - det tal som bestämmer en logaritm
 Tiologaritm – ett praktiskt val av bas
 Basen för den naturliga logaritmen, se e (tal)
 Bas – det lägst placerade talet i potens (matematik) 
 Bas (linjär algebra) – en uppsättning vektorer som definierar ett linjärt rum
 Bas (topologi) – en mängd som genererar en topologi
 Bas (funktionsutveckling) – en funktion i funktionsutveckling
 Den sida i en parallellogram eller triangel som höjden definieras mot, (är vinkelrät mot höjden)
 Den sida i en likbent triangel som inte nödvändigtvis har samma längd som de övriga.

Inom kemi 
 Bas (kemi) – en grupp kemiska föreningar, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH-värde över 7
 Lewisbas – inom kemin kan den vara en negativt laddad jon eller neutral
 Kvävebas – en sorts kemiska byggstenar i DNA och RNA
 BaS – ett salt, se bariumsulfid

Personer
 Bas (regent) – en kung i Bithynien
 Bas Leinders (1975–), en belgisk racerförare
 Bas Rutten (1965–), en före detta Mixed martial arts-utövare
 Hippolyte Le Bas (1782–1867), en fransk arkitekt